Блоупайп:
 Блоупайп (ПЗРК)
 Блоупайп (авиационная ракета)